Renault steht für:

 Renault, französischer Automobilhersteller
 Renault Sport F1 Team, Formel-1-Team
 Renault Trucks, Lkw-Sparte
 Renault Agriculture, Traktoren-Sparte
 Renault (Radsportteam), Radsportteam der 70er und 80er Jahre
 Renault-Triebwagen, Schienenverkehrs-Sparte
 Renault Brilliance Jinbei Automotive, chinesischer Automobilhersteller

Renault ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Renault (1836–1904), französischer Paläobotaniker
 Cécile Renault (1774–1794), historische Figur der Französischen Revolution
 Emmanuel Renault OCD (1922–2010), französischer, römisch-katholischer Ordensgeistlicher
 Éric Renault (* 1956), französischer Wissenschaftler
 François Louis Rousselet de Château-Renault (1637–1716), französischer Adliger, Marschall und Vizeadmiral

 Gilbert Renault (1904–1984), französischer Widerstandskämpfer
 Maisie Renault (1907–2003), französische Widerstandskämpferin
 Marcel Renault (1872–1903), französischer Automobilkonstrukteur und -rennfahrer
 Mary Renault (1905–1983), britische Schriftstellerin
 Stéphane Renault (* 1968), französischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Renauld
 Regnault
 Renaud